Florian Bohnert (1997-), Luxemburgs voetballer
 Gertrude Bohnert (1908-1948), Zwitserse kunstschilderes, beeldhouwster en olympisch deelneemster
 Jean-François Bohnert, Frans magistraat

Achternaam